Michael O’Brien, Mike O’Brien, Mick O’Brien
 Mick O’Brien (1893–1940) – irlandzki piłkarz i trener
 Michael D. O’Brien (ur. 1948) – kanadyjski pisarz
 Mick O’Brien (ur. 1954) – australijski bokser, olimpijczyk
 Mike O’Brien (ur. 1954) – brytyjski polityk, radca generalny Anglii i Walii
 Michael O’Brien (ur. 1960) – amerykański żeglarz lodowy
 Mike O’Brien (ur. 1965) – amerykański pływak
 Mike O’Brien (ur. 1968) – amerykański polityk z Seattle
 Mike O’Brien (ur. 1976) – amerykański aktor i komik
 Mick O’Brien (ur. 1979) – angielski piłkarz
 Mike O’Brien – amerykański projektant gier
 Mike O’Brien (ur. 1968) – kanadyjski polityk, burmistrz Fredericton